Die 31. Schacholympiade 1994 fand vom 30. November bis 17. Dezember 1994 in Moskau (Russland) statt.

Übersicht offene Gruppe 
Bei der 31. Schacholympiade 1994 in Moskau spielten 124 Teams (inklusive Russland B) in der offenen Gruppe. Turnierort war das Hotel Kosmos.

 Vorsitzender des Organisationskomitees: Andrei Makarov (Russland)
 Hauptschiedsrichter: Juri Awerbach (Russland)
 Teilnehmer: 716 (ungefähr 145 Großmeister, 162 Internationale Meister und 58 FIDE-Meister)
 Bedenkzeit: 40 Züge in zwei Stunden, dann jeweils eine Stunde pro weitere 20 Züge.
 In Moskau debütierten die zwei Jahre zuvor noch nicht angetretenen Länder, die aus der früheren Sowjetunion hervorgegangen waren. Außerdem war die Slowakei erstmals eigenständig am Start. Gleiches gilt für das ehemals jugoslawische Mazedonien. Macao und Namibia gaben ebenso ihr Olympia-Debüt wie eine Auswahl des  Internationalen Blinden-Schachbundes IBCA.

Ergebnisse

Mannschaften offene Gruppe 
Siehe weiter unten den Endstand als komplette Fortschrittstabelle.

Olympiasieger wurde die Mannschaft aus Russland, die mit Garry Kasparov (6½ Punkte aus 10 Partien), Vladimir Kramnik (8 aus 11), Evgeny Bareev (5½ aus 10), Alexei Dreev (5½ aus 8), Sergei Tiviakov (6½ aus 9) und Peter Svidler (5½ aus 8) antrat.

Die deutschen Männer belegten Platz 16 und spielten mit Artur Jussupow (7 Punkte aus 13 Partien), Robert Hübner (7 aus 11), Eric Lobron (6½ aus 11), Christopher Lutz (4 aus 8), Gerald Hertneck (5½ aus 8) und Stefan Kindermann (2½ aus 5).

Individuelle Medaillen offene Gruppe 

Brett 1
 Gold: Cámpora, Daniel Hugo (ARG) 7½ aus 9
 Silber: Müller, Leonhard (NAM) 8 aus 10
 Bronze: Atlas, Valery (LIE) 10 aus 13

Brett 2
 Gold: Dávila, Carlos (NCA) 10½ aus 13
 Silber: Portisch, Lajos (HUN) 7 aus 9
 Bronze: Ehlvest, Jaan (EST) 10½ aus 14

Brett 3
 Gold: Arlandi, Ennio (ITA) 7½ aus 9
 Silber: González Acosta, Bernal Manuel (CRC) 9 aus 11
 Bronze: Nielsen, Peter Heine (DEN) 8 aus 10

Brett 4
 Gold: Seirawan, Yasser (USA) 8½ aus 10
 Silber: Zarnicki, Pablo (ARG) 10½ aus 13
 Bronze: Árnason, Jón (ISL) 7½ aus 10

Reserve 1
 Gold: Dydyschka, Wjatschaslau (BLR) 9 aus 11
 Silber: Donguines, Fernie (PHI) 7 aus 9
 Bronze: Al Afoo, Shaker (BRN) 9½ aus 12

Reserve 2
 Gold: Kelly, Brian (IRL) 5½ aus 7
 Silber: Khouseinov, Rashid (TJK) 8 aus 11
 Bronze: Kamiński, Marcin (POL) 7 aus 10

Mannschaften Frauen 

Bei den Frauen gewann Georgien (32 Brettpunkte) vor Ungarn (31) und China (27). Georgien spielte mit Maia Chiburdanidze (8½ Punkte aus 11 Partien, Bronzemedaille), Nana Ioseliani (8½ aus 11, Silber), Ketevan Arakhamia-Grant (8 aus 11, Bronze) und Nino Gurieli (7 aus 9, Bronze).

Die deutschen Frauen belegten Platz 7 und spielten mit Ketino Kachiani-Gersinska (7½ Punkte aus 13 Partien), Jordanka Micic (7 aus 12), Gisela Fischdick (3½ aus 8) und Marina Olbrich (6½ aus 9).

Individuelle Medaillen Frauen 
Brett 1
 Gold: Zsiltzova-Lisenko, Lubov (IBC) 10½ aus 13
 Silber: Polgár, Zsuzsa (HUN) 11 aus 14
 Bronze: Chiburdanidze, Maia (GEO) 8½ aus 11

Brett 2
 Gold: Polgár, Zsófia (HUN) 12½ 14
 Silber: Ioseliani, Nana (GEO) 8½ 11
 Bronze: Hund, Barbara (SUI) 7½ 10

Brett 3
 Gold: Hernández, Amelia (VEN) 8½ aus 9
 Silber: Peptan, Corina-Isabela (ROM) 9½ aus 12
 Bronze: Arakhamia-Grant, Ketevan (GEO) 8 aus 11

Reserve
 Gold: Sedina, Elena (UKR) 10½ aus 12
 Silber: Zhu Chen (CHN) 9½ aus 12
 Bronze: Gurieli, Nino (GEO) 7 aus 9

Endstand der offenen Gruppe 

 Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang): Summe der Brettpunkte (BP), Wertung (Wtg) nach Bucholz-System, Summe der Mannschaftspunkte (MP).

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Moskau wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Komplette Fortschrittstabelle

Mannschaftsaufstellungen

Literatur 
 31st Chess Olympiad – Bulletin – Number 13. 48 Seiten (englisch und russisch)

Weblinks 

 31st Chess Olympiad: Moscow 1994 auf Olimpbase (englisch)

Einzelnachweise 

1994
Schachturnier
Schachveranstaltung 1994
Schachwettbewerb in Moskau